Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (УФМЛ КНУ, также Физмат) — специализированное среднее учебное заведение в городе Киев интернатного типа. Профильные дисциплины: физика, химия, математика, информатика, астрономия.

История 
Завершающие этапы работ по созданию физико-математической школы-интерната в Киеве выполнялись в 1963 году. 4 июля 1963 года Совет министров Украинской ССР принял Постановление № 772 «О создании республиканской средней школы-интерната с физико-математическим профилем в г. Киеве». Во исполнение данного постановления Министерство образования УССР 15 июля 1963 года издало приказ № 98/1 с тем же наименованием, что и Постановление. Приказ содержал решение об открытии 1 сентября 1963 года республиканской школы-интерната физико-математического профиля в помещении школы-интерната № 27 и определял комплекс мер, направленных на обеспечение его деятельности.

23 августа 1963 года Совет министров СССР выпустил собственное Постановление № 905 «Об организации специализированных школ-интернатов физико-математического и химико-биологического профиля», в котором признал целесообразным организовать при четырёх ведущих университетах страны, включая киевский, специализированных школ-интернатов физико-математического и химико-биологического профиля. Организацию такого интерната в 1963 году в Киеве Постановление поручило обеспечить Совету министров Украинской ССР.

В связи с этим 25 сентября Совет министров УССР выпустил новое Постановление № 1118 «Об организации в г. Киеве специализированной школы-интерната физико-математического профиля», признававшее предыдущее Постановление утратившим силу и предусматривающее организацию при Киевском университете имени Т. Г. Шевченко «Специализированной школы-интерната физико-математического профиля» с трёхгодичным сроком обучения и контингентом учащихся в 860 человек.

К первому сентября 1963 года было организовано по 4 восьмых, девятых и десятых классов. Первый выпуск в школе состоялся в 1965 году.

В 1979 году наименование «Киевская специализированная школа-интернат физико-математического профиля при Киевском ордена Ленина государственном университете имени Т. Г. Шевченко» было заменено на «Республиканская специализированная школа-интернат физико-математического профиля при Киевском государственном университете имени Т. Г. Шевченко».

Первоначально школа-интернат была расположена в Феофании, на пересечении ул. Академика Заболотного и ул. Метрологической. За 41 год существования лицей окончили 4465 выпускников, треть которых посвятила свою жизнь науке.

21 июля 1992 года — согласно постановлению кабинета министров Украины создан Украинский физико-математический лицей Киевского государственного университета имени Тараса Григорьевича Шевченко (с 1994 года — национального). Новое здание лицея расположено недалеко от ВДНХ по адресу Глушкова, 6.

См. также 
 Специализированный учебно-научный центр МГУ (бывшая ФМШИ № 18 при МГУ)
 Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева Санкт-Петербургского государственного университета (бывшая ФМШИ № 45 при ЛГУ)
 Физико-математическая школа им. М. А. Лаврентьева при НГУ (бывшая ФМШИ № 165 при НГУ)
 Специализированный учебно-научный центр УрФУ
 Югорский физико-математический лицей
 Лицей-интернат «Центр одарённых детей»

Примечания 

Школы, основанные в 1963 году
Физико-математические школы Украины
Школы Киева
Лицеи Украины